subprogramma of subroutine, programmeerconstructie in de informatica
<sub> (onderschrift) in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
.sub, een bestandsformaat gebruikt voor ondertiteling
subwoofer, luidspreker voor het weergeven van zeer lage tonen
submissive, de onderdanige persoon in een seksuele relatie, in het bijzonder in de bdsm-wereld

Zie ook 
Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel sub-